Стрелиц, Стерлиц, Штрелиц (, Sterlitz, «ш-», «с-», «-трел» или «-терл» в зависимости от диалекта и особенностей говора) — германский топоним древнеславянского происхождения («Стрелица»). Присутствует в названиях ряда населённых пунктов, административно-территориальных единиц и фамилий дворянских родов немецкой аристократии (дом Стрелицких, фон Штрелицы).

Топонимы 
 Мекленбург-Штрелиц — одно из германских герцогств-государств.
 Свободное государство Мекленбург-Штрелиц — свободное государство, образованное на месте великого герцогства Мекленбург-Стрелиц.
 Мекленбург-Штрелиц (район) — бывший район в Германии, составе в земли Мекленбург-Передняя Померания.
 Нойштрелиц — город в Германии, районный центр.
 Альтштрелиц — исторический район Нойштрелица.
 Стрелиц — бывший военный лагерь в Пертшире, Шотландия.
 Штрелиц — немецкое название чешского города .
 Гросс-Штрелиц — немецкое название польского посёлка .
 Аустерлиц — немецкое название чешского города Славкова-у-Брна.

Другое 
 Strelitz, Strelitzers и Strelitz Musqueteers — стрельцы.

См. также 
 Стрелица
 Стрелицы
 Красная Стрелица

Примечания